Russische naam van Arıs (rivier), een rivier in het zuiden van Kazachstan
 Russische naam van Arıs (stad), een stad in de Kazachse provincie Oñtüstik Qazaqstan
 Arısmeer, een zoutmeer nabij de Kazachse stad Qızılorda
 Orzysz, een stad in Polen (Duits: Arys of Arys)